Древ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Древ, Ана (род. 1985) — словенская горнолыжница, участница двух Олимпийских игр. 
 Древ, Мари (более известна под фамилией Присс; 1885—1983) — антифашистка, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».